borstbeen bij gewervelden
 sternum (spin) bij spinnen, de onderzijde van de cephalothorax, de bovenzijde is de carapax
 het buikschild van een schorpioen